Paskokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paskokari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Paskokari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar